Затру́бье-Лебеды, ранее Затру́бье, Тру́ба () — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Печоры».

Расположена на северо-западе района, в 11 км к юго-востоку от центра района и городского поселения, города Печоры.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Печорской волости.

Входит в состав нулка Ирбоска исторической области Сетумаа.

Население 
Численность населения деревни составляет 56 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района